Ба́рлоу () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Барлоу, Амвросий Эдвард (1585—1641) — священник-бенедиктинец, святой Римско-Католической Церкви.
 Барлоу, Берт (1916—2004) — английский футболист.
  — британский архидиакон и учёный.
 Барлоу, Гарольд (1860—1917) — британский теннисист.
  (род. 1921) — британский нейробиолог.
 Барлоу, Гэри (род. 1971) — британский музыкант.
 Барлоу, Джеймс (1921—1973) — английский писатель.
 
 Барлоу, Джордж (1762—1846) — генерал-губернатор Индии.
 Барлоу, Джоэл (1754—1812) — американо-французский поэт, писатель, дипломат и политик.
 Барлоу, Дэвид (род. 1983) — австралийский баскетболист, игрок национальной сборной Австралии.
 Барлоу, Мэтью (род. 1970) — американский рок-музыкант.
 Барлоу, Питер (1776—1862) — английский физик и математик.
 Барлоу, Скотт (род. 1992) — американский бейсболист.
 Барлоу, Хелена (род. 1998) — британская актриса.
 Барлоу, Уэйн (род. 1958) — художник, работающий в жанрах научной фантастики и фэнтези.
 Барлоу, Филип (род. 1968) — художник из Южной Африки.
 Барлоу, Фрэнсис (1834—1896) — американский юрист, политик, генерал армии.
 Барлоу, Эйдан (род. 2000) — английский футболист.

Топоним 
Великобритания
  — деревня в Дербишире.
  — деревня в Северном Йоркшире.

США
  — горный перевал в штате Вашингтон.
  — городок в Кентукки.
  — тауншип в Огайо.
  — городок в Орегоне.

Другое 
Термином «болезнь Барлоу» называют пролапс митрального клапана (по имени ) и «детскую цингу» (по имени )

См. также 
 BarlowGirl — американская христианская рок-группа из Чикаго, существовавшая с 2000 по 2012 год
  — казнь двух граждан Австралии в Малайзии в 1986 году за перевозку героина
 
 закон Барлоу
 колесо Барлоу
 линза Барлоу
 формула Барлоу

Примечания